A Szíriusz jelentései:

 Szíriusz, az éjszakai égbolt legfényesebb csillaga
 Sirius, Harry Potter szereplő
 Szíriusz, keresztnév
 Szíriusz, Hamza D. Ákos filmje (1942)
 Szíriusz, Orion kutyája a görög mitológiában
 Syrius együttes, egykori beatzenekar
 Szíriusz, Olaf Stapledon regénye
 Szíriusz kapitány, László Endre regényhőse
 Sirius Rádió, Bács-Kiskun megye egyik kereskedelmi rádiója